Rohbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Rohbeck (* 1947), deutscher Philosoph
 Uwe Rohbeck (* 1961), deutscher Schauspieler und Regisseur